Монголија се први пут појавила на Олимпијским играма 1964. године. Од тада Монголија је пропустила само једне Летње олимпијске игре и то 1984. године, када се придружила бојкоту игара у Лос Анђелесу који је предводио Совјетски Савез.

На Зимским олимпијским играма Монголија је такође први пут учествовала 1964. године и пропустила је само једне игре и то 1976. године. Монголија никада није била домаћин олимпијских игара;

Монголски олимпијци закључно са 2018. годином су освојили укупно 26 медаља и од тога 2 златне, 10 сребрних и 14 бронзаних. Све медаље су освојене на Летњим олимпијским играма и то у само четири спорта: Рвању, џуду, боксу и стрељаштву 

Национални олимпијски комитет Монголије (-{Mongolian National Olympic Committee}-) је основан 1956. а признат од стране МОКа 1962. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 
 

Монголија на олимпијским играма